În județul Argeș din România, au existat în trecut mai multe sate numite Secăturile, astăzi având alte nume:
 Gruiu (comuna Nucșoara);
 Bădila.